Elżbieta Ostrowska (1923–2007) – polska pisarka
 Elżbieta Ostrowska – polska ekonomistka, prof. dr hab., autorka książek